Аріста — перша династія правителів королівства Наварра (816—820 — 905).
 Маріано Аріста (1802—1855) — мексиканський військовик і політик, президент Республіки у період 1851—1853 років, ветеран кількох воєн 19 століття.

 Аріста — щетинкоподібні придатки у комах.
 Arista Networks — американська компанія з комп'ютерних мереж.
 Arista Records — американська компанія звукозапису.
 Arista Nashville — американська компанія звукозапису кантрі-музики.
 Arista — французький автомобіль (1912).
 Arista — французький автомобіль (1952—1967).

Вілла де Аріста — місто та муніципалітет у штаті Сан-Луїс-Потосі.

Аріста — невключена територія у Західній Віргінії.